Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 47-es, továbbá 47A, 47B, 47É jelzésű villamosok:

 47-es villamos (Budapest)
 47A villamos (Budapest)megszűnt
 47B villamos (Budapest)
 47É villamos (Budapest)megszűnt